Неожиданный:

 Неожиданный — кинофильм режиссёра Льюиса Аллена, вышедший на экраны в 1954 году.
 Неожиданный — посёлок в горно-таежной местности на западе Аскизского района Хакасии.
 Неожиданный — водопад на левом притоке реки Стеклянухи.
 Неожиданный — вулкан на острове Парамушир.

См. также